Минулого року виграла пара Майк Браян / Джек Сок, але цього року вони не грали разом. Браян грав зі своїм братом  Бобом, а Сок утворив пару з Джексоном Вітроу. Пара Сок/Вітроу перемогла братів Браянів у третьому колі, але потім поступилася в чвертьфіналі парі Джеймі Маррей/Ніл Скупскі.

Перед початком турніру на лідерство в парному рейтингу ATP претендували Хуан Себастьян Кабаль, Роберт Фара, Майк Браян, Лукаш Кубот та Ніколя Маю. Браян, Кубот та Маю повинні були виграти титул, щоб мати шанс змістити з першого місця Кабаля й Фара.

Кабаль і Фара зберегли право називатися найсильнішою парою світу. Перемігши в фіналі пару  Марсель Гранольєрс / Ораціо Себальйос, колумбійці виграли турнір і здобули другий поспіль титул Великого шолома.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання

Зовнішні посилання
Основна сітка 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
US Open – Men's Doubles